

Rusland 
 Konstantinovka (Amoer) - dorp in de oblast Amoer
 Konstantinovka (Irkoetsk) - dorp in de oblast Irkoetsk
 Konstantinovka (Kaloega) - dorp in de oblast Kaloega
 Konstantinovka (Kemerovo) - dorp in de oblast Kemerovo
 Konstantinovka (Kirov) - dorp in de oblast Kirov
 Konstantinovka (district Medvenski) - dorp in de oblast Koersk
 Konstantinovka (district Sovetski) - dorp in de oblast Koersk
 Konstantinovka (Komi) - dorp in de republiek Komi
 Konstantinovka (Mordovië) - dorp in de republiek Mordovië
 Konstantinovka (Omsk) - dorp in de oblast Omsk
 Konstantinovka (Orenburg) - dorp in de oblast Orenburg
 Konstantinovka (Tambov) - dorp in de oblast Tambov
 Konstantinovka (Tatarije) - dorp in de republiek Tatarije

Wit-Rusland 
 Kanstantsinauka (Grodno) - dorp in de oblast Grodno
 Kanstantsinauka (Minsk) - dorp in de oblast Minsk
 Kanstantsinauka (Mahiljow) - dorp in de oblast Mahiljow

 Zie ook
 Konstantinovo